Maleisisch voetbalelftal (mannen)
 Maleisisch voetbalelftal (vrouwen)